Eminia kan syfta på:

 Eminia (djur) – ett släkte fåglar
 Eminia  (växter) – ett släkte av växter